
Субъективный характер опыта (переживания) — известное выражение, в котором указывается на то, что восприятие реальности определяется свойствами организма и, в частности, сенсорных систем. Выражение было введено Томасом Нагелем в известной работе «Что значит быть летучей мышью?» (1974), критикующей физикализм и редукционизм. Некоторые считают, что, согласно данной концепции, существуют субъективные переживания, которые не фиксируются в физической информации.

Нагель в качестве примера выбрал летучих мышей, млекопитающих, обладающих сознанием, с совершенно отличным от человеческого перцептивным аппаратом и, соответственно, способом восприятия мира. Согласно его рассуждениям, мы можем предполагать, что быть летучей мышью — это как-то, однако не можем знать, каково это — быть летучей мышью и воспринимать мир как летучая мышь. Данный пример используется в качестве иллюстрации того, что человек неспособен знать о некоторых аспектах реальности, попросту недоступных его организму.

Концепция нашла отражения в различных областях философии. К примеру, Ким Аткинс экстраполирует выводы Нагеля на медицинскую этику и считает, что уважение к субъективному характеру опыта человека играет очень важную роль для уважения медицинской автономии пациента.

Примечания

Библиография 
 Nagel T. What is it like to be a bat? // The Philosophical Review LXXXIII, 4 (October 1974). P. 435—450.
 Нагель Т. Каково быть летучей мышью? // Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума: Фантазии и размышления о самосознании и о душе / Пер. с англ. М. А. Эскиной. Самара: Бахрах-М, 2003. Гл. 24.
 Atkins K. Autonomy and the Subjective Character of Experience // Journal of Applied Philosophy. 2000. Vol. 17, No. 1. P. 71—79. 
 Tye M. The Subjective Qualities of Experience // Mind, New Series. Vol. 95, No. 377 (Jan., 1986). P. 1—17.

См. также 
 Соотношение карты и территории
 Философия восприятия и психология восприятия
 Эпистемология
 Квалиа
 Конструктивный альтернативизм
 Конструктивизм
 Социальный конструктивизм
 Радикальный конструктивизм
 Реальность консенсуса

Ссылки 
 Laurence BonJour, «What is it like to be a human?»
 What Is It Like To Be a Bat? (сайт группы)

Эпистемология
Философия сознания
Философия восприятия
Психология восприятия